Лакат може да се односи на:

 Лакат, дио руке (лакатни зглоб), дио људског тијела

или

 Лакат (мјера за дужину), стара мјера за дужину

или

 Лакат (Невесиње), насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ